Qingdao Airlines () — китайская авиакомпания со штаб-квартирой в городе Циндао (провинция Шаньдун, КНР), работающая в сфере внутренних пассажирских перевозок.

Портом приписки перевозчика и его главным транзитным узлом (хабом) является международный аэропорт Циндао Лютин.

История 
Авиакомпания была образована в июне 2013 года и начала операционную деятельность 26 апреля 2014 года с открытия регулярного маршрута из Циндао в Чэнду.

10 августа 2015 года руководство перевозчика сообщило о планах сменить официальное название компании на Newloong Air.

Маршрутная сеть 
В августе 2015 года маршрутная сеть регулярных перевозок авиакомпании Qingdao Airlines охватывала следующие пункты назначения:

 
 Пекин — международный аэропорт Шоуду
 Чанша — международный аэропорт Чанша Хуанхуа
 Чэнду — международный аэропорт Чэнду Шуанлю
 Харбин — международный аэропорт Харбин Тайпин
 Циндао — международный аэропорт Циндао Лютин

Флот 
В ноябре 2015 года воздушный флот авиакомпании Qingdao Airlines составляли следующие самолёты:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт авиакомпании Qingdao Airlines 

Авиакомпании Китая
Компании Циндао